Kadıköy, littéralement le « village du juge » en turc, de köy « village » et kadı « juge » peut désigner :

Toponymes

Kadıköy : l'un des 39 districts d'Istanbul ;

Transports 
 Kadıköy : une station de la ligne M4 du métro d'Istanbul, en Turquie.

Homonymie de toponyme